Bierman ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Bierman (* 1954), US-amerikanischer Jazztrompeter und Bandleader, Pianist, Komponist und Musikpädagoge
 John Bierman (1929–2006), britischer Journalist, Autor und Historiker

Siehe auch:
 Biermann
 Birmann
 Beerman